Miejscowości w Polsce:
 Świątkowa Mała
 Świątkowa Wielka